Tršće (Kakanj), een plaats in de gemeente Kakanj, Bosnië-Herzegovina
 Tršće (Čabar), een plaats in de Kroatische gemeente Čabar